Fury (2014) — filme com Brad Pitt
Fúria (1936) — filme de Fritz Lang cujo título original era Fury
The Fury — filme de Brian de Palma

Desambiguações de cinema